Лукасевич () — польская фамилия.

Известные носители 
 Лукасевич, Антоний (род. 1983) — польский футболист.
 Лукасевич, Евмен Кириллович (1871—1929) — украинский общественно-политический деятель, дипломат, журналист, медик, издатель. 
 Лукасевич, Игнаций (1822—1882) — польский фармацевт армянского происхождения, химик-технолог и предприниматель.
 Лукасевич, Марьян Прокофьевич (1922—1945) — украинский националист, полицай шуцманшафта и майор УПА.
 Лукасевич, Юзеф Михал — польский купец, политик, общественный деятель, последний староста Старой Варшавы, президент Варшавы.
 Лукасевич, Ян (1878—1956) — польский учёный, специалист в области формальной логики, член Польской академии наук.

См. также